Alta Lake ist der Name folgender 

Seen

in den Vereinigten Staaten:
 Alta Lake (Colorado), im Conejos County
 Alta Lake (New York), im Sullivan County
 Alta Lake (Washington), im Okanogan County
 Alta Lake (Wisconsin), im Langlade County

in Kanada:
 Alta Lake (British Columbia)

Ort:
 Alta Lake (Ort in British Columbia)

Sonstiges:
 Alta Lake State Park, State Park in Washington

Siehe auch:
 Lake Alta